Dodô (1992) brazil labdarúgó, hátvéd (Atlético Mineiro)
 Dodô (1994) brazil labdarúgó, középpályás (Khor Fakkan)